Shizhong est le nom de trois districts de la province chinoise du Shandong :
 un district de la ville de Jinan ;
 un district de la ville de Jining ;
 un district de la ville de Zaozhuang ;

et de trois districts de la province chinoise du Sichuan :
 un district de la ville de Guangyuan ;
 un district de la ville de Leshan ;
 un district de la ville de Neijiang.

Homonymie de toponyme